Théorème de Mazurkiewicz peut faire référence à:

 Théorème de Mazurkiewicz (théorie des ensembles) en théorie des ensembles
 Théorème de Hahn-Mazurkiewicz en topologie